L'expression « Springer Spaniel » peut faire référence à deux races de chiens leveurs de gibier originaires du Royaume-Uni :
 l'English Springer Spaniel ;
 le Welsh Springer Spaniel.

Voir aussi 

 Chien d'eau
 Chien de rapport
 Cocker
 Épagneul